Il singolare dell'Open Gaz de France 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Amélie Mauresmo era la detentrice del titolo,, ma ha perso in semifinale contro Venus Williams.

Venus Williams ha battuto in finale Jelena Dokić, che si è ritirata a causa di un infornio alla coscia destra..

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Venus Williams (campionessa)
  Justine Henin (quarti di finale)
  Amélie Mauresmo (semifinali)
  Jelena Dokić (finale, ritiro per stiramento alla coscia destra)

 Monica Seles (semifinali) 
n/a
 Magdalena Maleeva (primo turno) 
 Silvia Farina Elia (quarti di finale) 
 Elena Dement'eva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 2002